Нижнего́рское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в Нижнегорском районе Республики Крым России.

Административный центр — посёлок городского типа Нижнегорский (учитываемый Крымстатом как сельский населённый пункт).

История 
В советское время был образован Нижнегорский поселковый совет.

Сельское поселение образовано в соответствии с законом Республики Крым от 5 июня 2014 года.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Устав сельского поселения

Сельские поселения Нижнегорского района